Redshirt oder Red shirt (Rothemd) steht für:

 Redshirt, eine Bezeichnung für eine aus der Fernsehserie Star Trek stammende Opferrolle
 eine paramilitärische Gruppe weißer Südstaatler, siehe Red Shirts
 Redshirt, ein im US-College verbreitetes meist verletzungsbedingtes Jahr Pause vom Spielbetrieb um keines der vier Jahre Spielberechtigung zu verlieren 
 Redshirting, in den USA ein verzögerter Eintritt in den Kindergarten

Siehe auch:
 Rothemd